Fra (o anche nelle forme meno comuni «fra'» e «frà») – forma troncata per l'appellativo «frate», fatto precedere al nome proprio, usato per denominare i religiosi. Viene utilizzato sia dinanzi a consonante sia a vocale.

Sigle 
 Agenzia europea dei diritti fondamentali – Fundamental Rights Agency
 Federația Română de Atletism – federazione rumena di atletica leggera
 Forward Rate Agreement – contratto finanziario
 Frequency Response Analyser – apparecchiatura usata in elettrochimica
  Fixed Radio Access

Codici 

 FRA – Aeroporto di Francoforte sul Meno, in tedesco Flughafen Frankfurt am Main, è il più grande aeroporto della Germania, codice aeroportuale IATA
 fra – lingua francese, codice ISO 639-2 alpha-3 
 FRA – Francia, codice ISO 3166-1 alpha-3 
 FRA – Francia, Codice nazione 
 FRA – Francia, Codice nazione della FIFA per la Nazionale di calcio della Francia

Altri progetti